BiH:
 Donja Bioča (Hadžići, BiH), naselje u općini Hadžići
 Donja Bioča (Ilijaš, BiH), naselje u općini Ilijaš